Gangelin ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Gangelin (1898–1961), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Victor A. Gangelin (1899–1967), US-amerikanischer Artdirector und Szenenbildner